Het seizoen 1993/94 was de 83ste editie van de hoogste afdeling van de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De 1. Division werd voor de eerste keer in de geschiedenis gewonnen door SV Austria Salzburg, het latere Red Bull Salzburg, dat dit seizoen ook wist door te dringen tot de finale van de UEFA Cup. Daarin verloor de ploeg van trainer-coach Otto Barić over twee wedstrijden van Internazionale. Het seizoen begon op 31 juli 1993 en eindigde op 8 juni 1994. Topscorers werden Nikola Jurčević en Heimo Pfeifenberger, die namens kampioen SV Austria Salzburg beiden 14 keer scoorden.

1. Division

Eindstand

Play-offs promotie/degradatie

VSE Sankt Pölten degradeert, FC Linz promoveert naar hoogste afdeling

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

2. Division 
De 2. Division bestond uit zestien clubteams die elkaar gedurende het seizoen tweemaal troffen, de kampioen promoveerde automatisch. De nummer twee nam deel aan de eindronde met de nummer voorlaatst uit de 1. Division. De drie laagst geklasseerde clubteams degradeerden. Spg Wiener Sport-Club en SV Gerasdorf gingen aan het einde van het seizoen een samenwerkingsverband aan. Topscorer werd Christian Stumpf (FC Linz) met 21 treffers, gemaakt in 29 duels.

Eindstand

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 1993/94
Oostenrijks voetbalelftal in 1993
Oostenrijks voetbalelftal in 1994

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1993/94